Taipa bezeichnet:

 Taipa, eine Insel von Macau
 Taipa (Neuseeland), einen Ort und Teil von  Taipa-Mangonui in Neuseeland

Taipa ist der Familienname folgender Personen:

 António Maria Bessa Taipa (* 1942), portugiesischer Geistlicher, Weihbischof in Porto